Рануа:

 Рануа  — община в Финляндии, в провинции Лапландия.
 Рануа — зоопарк в Финляндии. Расположен в муниципалитете Рануа провинции Лапландия.